Plionemertes är ett släkte av slemmaskar. Plionemertes ingår i familjen Dinonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Plionemertes